De wereldkampioenschappen langlaufen 2009 werden van 19 tot en met 28 februari 2009 georganiseerd in de Tsjechische stad Liberec, als onderdeel van de wereldkampioenschappen noords skiën 2009.

Programma

Intervalstart

Achtervolging

Sprint

Teamsprint

Estafette

Massastart

Externe links 
(cz), (de), (en) Officiële website Liberec 2009
 FIS Wereldkampioenschappen

Langlaufen
Wereldkampioenschappen langlaufen
Langlaufen in 2009